Le terme temps réel a plusieurs significations suivant le contexte.

Cinéma 
Au cinéma ou à la télévision, une fiction en temps réel est celle qui donne l'impression que l'action se déroule en même temps que celui du spectateur. Des séries comme 24 heures chrono et le film Timecode de Mike Figgis utilisent ce principe.

Temps réel est un épisode de Valérian et Laureline.

Finance 
En finance, le temps réel ou données en temps réel sont des cotations transmises sans délai après leur génération. Par opposition, les données en différé sont transmises après un laps de temps déterminé.

Informatique 

Une horloge temps réel est une horloge permettant un décompte très précis du temps (par exemple en nanosecondes) pour un système électronique, en vue de dater ou déclencher des évènements selon l'heure. On retrouve le plus souvent l'horloge temps réel sous la forme d'un circuit intégré incluant un quartz piézoélectrique.

En informatique, un système temps réel est une application ou plus généralement un système pour lequel le respect des contraintes temporelles dans l'exécution des traitements est aussi important que le résultat de ces traitements. Ces systèmes sont utilisés pour contrôler des processus physiques en suivant leur évolution au rythme de leur déroulement.

Selon John A. Stankovic, « la correction du système ne dépend pas seulement des résultats logiques des traitements, mais dépend en plus de la date à laquelle ces résultats sont produits » (Misconceptions about real-time computing. IEEE Computer, 21(10):10--19, 1988).

Images de synthèse 

En infographie 3D, l'expression temps réel est utilisée en opposition au terme précalculé qui s'applique, par exemple, à une série d'images en jpeg, ou bien à un fichier vidéo (.avi, .mov ) dont chaque image a demandé plus d'un quinzième de seconde à être rendue. Ce temps peut varier jusqu'à plusieurs heures de calcul, même sur une machine puissante à plusieurs cœurs, en fonction du nombre de polygones (éléments de surface), du nombre de sources lumineuses, du poids de ses textures associées (bitmaps) et du type de rendu (radiosité, lancer de rayons, occlusion, etc.) du fichier modèle 3D.

L'animation devient 3D interactive lorsque les images sont calculées en temps réel et que l'intégralité des paramètres physiques ou logiques qui constitue la scène le sont également. Il est alors possible à l'utilisateur de modifier dynamiquement le contenu visuel, par déplacement et rotation de la caméra virtuelle ou par le déclenchement d'évènements via l'interface de contrôle de l'application (souris, joystick, pad, kinect) préprogrammées dans le moteur (game engine).

La norme concernant la vitesse d’affichage en 3D temps réel ou 3D interactive est au minimum de 15 images par seconde, bien que 30 ou 60 soient nécessaires à l'obtention d'une sensation de réactivité agréable (voir gameplay). Elle est obtenue non par le processeur central de l'ordinateur (CPU) mais grâce au travail de la carte graphique, additive ou intégrée sur la carte-mère, qui contient un processeur graphique appelé GPU. Ces nouvelles générations de circuits sont capables de calculer des matrices de transformations ou des opérations géométriques, optiques ou physiques, câblées en parallèle selon les normes OpenGL (ouvert), DirectX ou PhysX (propriétaires).

Médiologie 

En médiologie, le temps réel désigne un échange d'information ou un échange quelconque sans attente, immédiat. Internet, les satellites etc. permettent des échanges « en temps réel ».

Nautisme 

En nautisme, le temps réel est utilisé pour désigner le vainqueur de certaines courses de navigation à la voile. Ce terme est utilisé en comparaison des temps compensés, destinés à corriger les temps réels établis par des voiliers lors d'une course. Ils permettent de compenser la différence de vitesse potentielle des voiliers en attribuant un handicap de temps à un voilier considéré comme plus rapide, afin qu'un voilier plus lent puisse courir à armes égales.

En biologie moléculaire 
 PCR en temps réel
 Séquençage en temps réel

Dans le domaine des jeux vidéo 
Certains jeux vidéo de stratégie sont en temps réel, par opposition aux jeux de stratégie au tour par tour.